Nanling kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanling, Wuhu, härad, Anhui, 
 Nanling (socken i Kina), Chongqing, 
 Nanling Xiang (socken i Kina), Yunnan, 
 Nanling (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,32, long 115,41)
 Nanling (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,77, long 119,50)
 Nanling He – vattemdrag, Jiangsu

Robotskapade Kinaförgreningar